Iljine ist der Name folgender Personen:
 Diana Iljine (* 1964), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Festivalleiterin
 Nicolas Iljine (* 1944), französisch-russischer Autor, Herausgeber und Kunstsammler

Ort:
 Iljine (Dorf), Dorf in der ukrainischen Oblast Saporischschja